Jacob de Wet (I), Nederlands kunstschilder, vader van 
Jacob de Wet (II), Nederlands kunstschilder, ca. 1641 - 1697